Дже́ффри  Майкл (Джефф) Пи́рсон (; род. 16 июня 1949, Чикаго, Иллинойс) — американский актёр, известный по телесериалам «Несчастливы вместе» и «Декстер».

Биография 
Джефф Пирсон родился и вырос в Чикаго. В 1971 году он окончил философский факультет Фордемского университета. Вернувшись в Иллинойс, Пирсон стал театральным актёром. Его профессиональный дебют состоялся в 1976 году в летнем театре Шейди Ленд. В 1980 году он окончил Йельскую школу драмы. В 1978 году Пирсон дебютировал на бродвейской сцене в постановке «Крылья» Артура Копита, где играл небольшую роль доктора. После окончания школы драмы Пирсон получил работу на телевидении, сначала он играл роль полицейского в дневном сериале NBC «Техас», затем три года играл политика Фрэнка Райана в мыльной опере «Надежда Райан» канала ABC.

В 1990-х годах Пирсон снимался в основном в комедийном жанре. Он играл Джимми Келли, мужа Грейс, в сериале «Грейс в огне». Затем последовала главная роль в ситкоме «Несчастливы вместе», который транслировался с 1995 по 1999 год, и сериал 2002 года «Шоу 80-х». В 2000-х годах в репертуаре Пирсона преобладали драматические роли. Часто ему доводилось играть политиков: сенатора в политической драме «Западное крыло» (2002—2003), президента США в третьем и четвёртом сезонах хитового сериала «24 часа» (2003—2005), вновь сенатора в «Подпольной империи» (2010—2012), министра обороны США в «На грани» (2015), детектива полиции в «Декстере» (2006—2013). Также Пирсон появлялся в качестве приглашённой звезды в эпизодах многих сериалов, среди которых «Жизнь как приговор», «Менталист», «Медиум», «Мыслить как преступник», «Вероника Марс», «Детектив Монк», «Числа», «Касл», «Месть», «Правила совместной жизни».

Помимо работы на телевидении Пирсон снимается и в кино. Он снялся в двух фильмах Клинта Иствуда: в «Подмене» (2008) сыграл адвоката Хана, в биографической драме «Дж. Эдгар» (2011) сыграл генерального прокурора США Митчела Палмера.

Личная жизнь 
В 1971 году Пирсон женился на Кэтрин Дейли. В этом браке родилось трое детей: сын Рой и дочери Элизабет и Нора. В 1997 году Пирсон женился на канадской актрисе Кали Тимминс, у них есть общий ребёнок.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Выпускники Йельской школы драмы
Киноактёры США